Il doppio dell'AEGON Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Eric Butorac e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma Colin Fleming e Ken Skupski li hanno battuto in finale 7–6(3), 6–4.

Teste di serie

 Colin Fleming /  Ken Skupski (campioni)
 Eric Butorac /  Scott Lipsky (finale)

 Serhij Bubka /  Dmitrij Tursunov (primo turno) 
 Jamie Delgado /  Joshua Goodall (semifinali)

Tabellone

Note 
 

AEGON Trophy 2010